Saioni ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Saioni (* 1969), französischer Skirennläufer
 Maruša Ferk Saioni (* 1988), slowenische Skirennläuferin